Bonneville (Oregon)

Bonneville (Haute-Savoie)